Sands of Time – minialbum Black Majesty z 2002
 Sands of Time – minialbum Black Majesty z 2003
 Sands of Time – album Born From Pain z 2003